АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева») — российский разработчик баллистических ракет, один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. Организация госкорпорации «Роскосмос».

Возглавляет группу компаний, состоящей из Миасского, Златоустовского, Красноярского машиностроительных заводов и НИИ «Гермес» (Златоуст).

Из-за вторжения России на Украину центр находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

История 
История предприятия начинается 16 декабря 1947 года, когда министр вооружения СССР Д. Ф. Устинов подписал приказ «О создании Специального конструкторского бюро по ракетам дальнего действия с лабораториями и опытным цехом на базе завода № 66». Новое конструкторские бюро разместилось на площадях бывшего оружейного завода № 385 (Златоуст), который в 1945 году был объединен с заводом № 66 и законсервирован. Для получения опыта работы в 1948 году группа из 45 человек была направлена в НИИ-88 (Калининград) на 9-месячную стажировку. В 1949 году бюро было выделено в отдельную организацию «СКБ-385», туда начали направлять молодых специалистов, и к концу года на предприятии работало 125 инженерно-технических работников (в их числе был К. П. Феоктистов).

В это же время проходили испытания ракеты Р-1, разработанной в НИИ-88 под руководством С. П. Королёва. Постановлением Правительства СССР для серийного производства этих ракет был выбран завод № 66. В марте 1950 года приказом министра на СКБ-385 были возложены работы по технической подготовке производства. Одновременно с конструкторскими и технологическими работами по началу серийного изготовления ракеты Р-1 СКБ разрабатывало проекты по облегчению ракеты для повышения дальности её полета и точности попадания в цель. Так были разработаны модификации с несущими баками из трехслойной оболочки с пластмассовым вспенивающим наполнителем и с применением клееной древесины (аналогично применяемой в авиации). На фоне начавшейся в 1950 году Корейской войны потребовалось ускорить начало производства ракет. Однако на Урале это требовало больших материальных и временных затрат. Поэтому в мае 1951 года было принято решение разворачивать производство на заводе № 586 (Днепропетровск). Из Златоуста туда была отправлена техническая документация, технологическое оснащение, задел агрегатов и полуфабрикатов.

С 1952 по сентябрь 1954 года в бюро разрабатывалась неуправляемая ракета 8Б51 для тактического комплекса 2К5 «Коршун». Ракета имела однокамерный жидкостный реактивный двигатель С2.260, разработанный в ОКБ-2 НИИ-88 под руководством А. М. Исаева. На конкурсе с аналогичной ракетой ЗР7, разработанной в ОКБ-3 НИИ-88, выиграла последняя и работы по этому проекту прекратились.

11 марта 1955 года главным конструктором КБ по предложению С. П. Королёва назначается В. П. Макеев. В том же году на СКБ-385 передается документация на ракеты Р-11, Р-11М и Р-11ФМ для дальнейшей разработки и постановки на серийное производство. Тогда же КБ переехало на новую площадку на северной окраине Миасса Челябинской области.

В середине 1950-х годов КБ машиностроения под руководством В. П. Макеева стало самостоятельно разрабатывать баллистические ракеты для подводных лодок. Были разработаны ракеты первого поколения: Р-11МУ, Р-13, Р-17, Р-21.

В 1960-70-х годах были разработаны ракеты второго поколения: Р-27, Р-29 и их модификации.

В 1966 году СКБ-385 было переименовано в «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ).

Разработка ракет третьего поколения началась с 1970-х годов. К ним относятся: Р-29Р, Р-29РМ, Р-29РМУ2.1, Р-39, Р-39УТТХ «Барк».

В 1993 году КБМ было присвоено название «Государственный ракетный центр (ГРЦ) „КБ им. академика В. П. Макеева“». 
В 2008 году предприятие преобразовано в ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» (ОАО «ГРЦ Макеева»),  
с 2015 г. — АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»).

В конце ХХ — начале XXI века были разработаны ракеты Р-29РМУ2 «Синева», Р-29РМУ2.1 «Лайнер», «Скиф».

ГРЦ принимает участие в программах Российского космического агентства и создаёт системы и оборудование для народного хозяйства. В разных стадиях разработки находятся предназначенные для мирного использования ракеты-носители, использующие как традиционные способы старта (пуск из шахты подводной лодки и из наземной пусковой установки), так и способы старта ракет с поверхности моря, с надводного корабля или с самолёта. Такими ракетами являются ракеты-носители «Зыбь» (конверсионная модификация Р-27), «Волна» (Р-29), «Штиль» (Р-29РМ), «Русь-М».

ГРЦ участвует в разработке и самостоятельно создаёт малые космические аппараты (спутник ).

Основные направления деятельности 
 разработка новых морских ракетных комплексов;
 проведение опытно-конструкторских работ по модернизации основных систем ракетных комплексов;
 осуществление гарантийного и авторского надзора за процессом изготовления и эксплуатации морских ракетных комплексов;
 утилизация снятых с вооружения ракетных комплексов;
 создание коммерческих ракет-носителей лёгкого класса;
 предоставление услуг по запуску возвращаемых аппаратов по баллистическим траекториям и космических аппаратов на околоземные орбиты;
 проектирование и изготовление спутниковых платформ;
 разработка ракетно-космических комплексов нового поколения;
 создание низкоорбитальных и суборбитальных коммерческих и исследовательских КА;
 разработка электротранспорта, противопожарной техники, ветродизельных электростанций, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, нефтепереработки, очистки воды, медицины, систем автоматизации и связи;
 проведение сертификационных испытаний ракетно-космической техники, продукции промышленного и гражданского назначения на лабораторно-экспериментальной базе ГРЦ;
 по заказу аэрокосмической корпорации «Воздушный старт» ведётся разработка авиационного ракетно-космического комплекса.

Собственность и структура 
Весь пакет акций компании принадлежит АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

В 2009 году на основе Центра была создана группа компаний, в которой она стала материнской. В данную структуру входят Миасский, Златоустовский, Красноярский машиностроительные заводы и НИИ «Гермес» (Златоуст).

Руководство 
 Н. П. Полетаев — директор завода № 66 до января 1949 года.
 В. Н. Чужанов — исполняющий обязанности начальника предприятия до сентября 1949 года.
 М. П. Гарин — начальник предприятия до февраля 1952 года.
 Е. М. Ушаков — начальник предприятия до декабря 1957 года.
 Е. А. Гульянц — начальник предприятия до марта 1963 года.
 А. Я. Щербаков — исполняющий обязанности главного конструктора СКБ-385 до октября 1950 года.
 П. Н. Байковский — главный конструктор СКБ-385 до декабря 1954 года.
 М. И. Дуплищев — главный конструктор СКБ-385 до мая 1955 года.
 В. П. Макеев — главный конструктор (1955), начальник предприятия (1963), генеральный конструктор (1977).
 И. И. Величко — генеральный конструктор, начальник предприятия (1985).
 В. Г. Дегтярь — генеральный конструктор, начальник предприятия (1998), генеральный директор (2004).

Награды 
 Орден Ленина (1975),
 Орден Октябрьской Революции (1984),
 Орден Трудового Красного Знамени (1961),
 Благодарность Президента РФ (2009), Почётная грамота Правительства РФ (2012)

См. также 
 Список конструкторских бюро СССР и России
 :Категория:Сотрудники Государственного ракетного центра
 :Категория:Участники операции Бегемот-2
 Медаль имени академика В. П. Макеева Федерации космонавтики России
 Премия имени В. П. Макеева

Примечания

Ссылки 
 makeyev.ru — Оф. сайт
 Государственный ракетный центр (Миасс) // chelindustry.ru
 Генеральный конструктор В. П. Макеев // makeyev.msk.ru
 Машгородок /вебархив/
 Практическая баллистика
 Интервью с Гендиректором ГРЦ Макеева Владимиром Дегтярём // РГ, 23.11.2022 

 
Компании России
Ракетно-космические компании и предприятия России
Организации по разработке ракетного оружия СССР и России
Производители вооружений России
Предприятия Миасса
Наука в Миассе
Базы Московского физико-технического института
Предприятия Роскосмоса
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину